Носатки () — род бабочек из семейства нимфалид. Род включает несколько видов Восточного полушария, распространённых в тропических и субтропических регионах.

Этимология названия 
Русское родовое название дано из-за того, что бабочки рода характеризуются длинными губными щупиками.

Описание 
Род включает в себя бабочек средних размеров. Голова с голыми глазами (без волосков), щупики сильно вытянуты, по длине равны груди. Усики с постепенно утолщающейся булавой. Центральные ячейки передних и задних крыльев замкнуты. Жилки R1, R2 не ветвятся; R3, R4, R5 имеют общий ствол. К костальному краю переднего крыла выходят три первые жилки (R1, R2, R3), R4 выходит к вершине, R5 выходит к внешнему краю.
Садясь на ветку со сложенными крыльями и приложив к ней плотно сложенные вместе усики и щупики, бабочки очень напоминают сухой лист.

Систематика 
  ( = ; = ; = ; = ; = )
 
 
  ( = )
  ( = )
 
 
 
 
 
 
 
  ( = )
 
 
 
  ( = )
 
 
 
 
  ( = )
 
 
 
 
  ( = ; = ; = )
 
 
 
  ( = )
  ( = ; = )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (original name = )

Источники 

Нимфалиды
Насекомые Евразии
Насекомые Африки
Роды чешуекрылых